Мъркюри Иншуърънс Оупън 2011 е 2-рото издание на Мъркюри Иншуърънс Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Карлсбад, САЩ от 1 до 7 август. Светлана Кузнецова трябва да защитава титлата си, но отказва участие поради разтежение. Поставената под номер 3 Агнешка Радванска печели трофея след победа над Вера Звонарьова с 6 – 3, 6 – 4. При двойките победителки от Мъркюри Иншуърънс Оупън 2010 са Мария Кириленко и Цзе Джън, но само Джън се включва в схемата. Тя избира за своя партньорка Елена Бовина и двете достигат четвъртфиналите, където губят от Вера Душевина и Луцие Храдецка. Номер 1 в схемата Квета Пешке и Катарина Среботник печелят турнира след победа с 2:0 сета над Ракел Копс-Джоунс и Абигейл Спиърс.

Поставени тенисистки 
  Вера Звонарьова (финал)
  Андреа Петкович (полуфинал)
  Агнешка Радванска (шампионка)
  Шуай Пън (четвъртфинал)
  Ана Иванович (полуфинал)
  Доминика Цибулкова (отказва се поради разтежение на левия коремен мускул)
  Юлия Гьоргес (3 кръг)
  Даниела Хантухова (четвъртфинал)
  Роберта Винчи (2 кръг)
  Флавия Пенета (1 кръг)
  Мария Кириленко (2 кръг, отказва се поради травма на лявото бедро)
  Сабине Лисицки (четвъртфинал)
  Ярмила Гайдошова (1 кръг)
  Елена Веснина (1 кръг)
  Сара Ерани (3 кръг)
  Полона Херцог (2 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (шампионки)
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (четвъртфинал)
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (осминафинал)
  Саня Мирза /  Елена Веснина (осминафинал, отказват се поради изприщване на Веснина)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Турнири по тенис на твърд корт
Турнири по тенис в САЩ
Спорт в Калифорния